Příjmení Mišák nese více různých osobností:

 Ján Mišák (* 1972) – slovenský fotbalista, útočník
 Patrik Mišák (* 1991) – slovenský fotbalový útočník
 Stanislav Mišák (* 1952) – český politik a veterinární lékař